|}

Die Bahnstrecke Taranto–Brindisi ist eine Eisenbahnstrecke in Italien.

Geschichte 
Die Strecke wurde im Jahre 1886 in drei Abschnitten eröffnet: am 6. Januar von Tarent nach Latiano, am 25. August nach Mesagne und am 30. Dezember nach Brindisi.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke ist 69 km lang, eingleisig und mit 3000 Volt Gleichstrom elektrifiziert.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 135

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Apulien